

Articles commençants par 
 Profit
 Profit économique
 Profit en comptabilité
 Profit, une série télévisée (voir aussi Épisodes de Profit)
 Profit, anciennement NTV-Profit, société de production et de distribution cinématographique et télévisuelle russe

Patronyme 
 Barthélemy Profit (1867-1946), pédagogue français.
 Christophe Profit (1961-), alpiniste français.
 Laron Profit (1977-), entraîneur et ancien joueur de basket-ball américain.

Homonymie de patronyme